Future (von engl. „future“ zu lat. futurum „das Zukünftige“) steht für:
 Terminkontrakt, Art von börsengehandelten Termingeschäften
 Future (Programmierung), Programmierkonzept
 eine Zeitform des Englischen, siehe Englische Grammatik#Zukunft (future)
 future!, deutsche Kleinpartei
 Future (Band), ehemalige italienische Band
 Future (Rapper), US-amerikanischen Rapper
 Future plc, ein britischer Medienkonzern
 Future Library, ein auf 100 Jahre angelegtes Kunstprojekt in Norwegen

Siehe auch:
 Futur
 The Future